Saint-Genès kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Genès-la-Tourette, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Genès-de-Lombaud, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Genès-de-Fronsac, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Genès-de-Castillon, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Genès-de-Blaye, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Genès-du-Retz, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Genès-Champespe, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,